Partit Burgès Progressista (del seu nom en alemany Fortschrittliche Bürgerpartei), partit polític de Liechtenstein
 Fructosa 1,6-bisfosfat (del seu nom en anglès Fructose 1,6-bisphosphate), molècula de fructosa fosforilada implicada en la glicòlisi